John Robson (né le  à Perth (Ontario) et mort le  à Londres) est un journaliste et homme politique canadien qui fut le  premier ministre de la Colombie-Britannique du  au , date à laquelle il est décédé dans l'exercice de ses fonctions, Il est le troisième premier ministre britanno-colombien à mourir en fonctions après William Smithe et Alexander Edmund Batson Davie.

Résultats électoraux

Références

Liens externes 
 

 Biographie du Dictionnaire biographique du Canada en ligne

Premier ministre de la Colombie-Britannique
Naissance en mars 1824
Député provincial britanno-colombien indépendant
Député provincial britanno-colombien mort en fonction
Décès en juin 1892
Décès à Londres
Décès à 68 ans